Австрію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сімдесят п'ять спортсменів у двадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
Сайт АОК 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020